Комра́тский госуда́рственный университе́т () — многопрофильное высшее учебное заведение Молдавии, которое осуществляет свою работу в соответствии с Законом «Об образовании» Республики Молдова и координирует свою деятельность с Министерством просвещения молодежи Республики Молдова. Университет располагается в городе Комрат и является правопреемником Гагаузского национального университета, который был открыт совместным решением Всероссийского Фонда образования и исполнительного комитета Комратского районного Совета Народных депутатов.

Ректоры университета 
 Кристиогло Иван Петрович (1990—1991)
 Топузлу Григорий Николаевич (1991-1992)
 Танасогло Дионис Николаевич  (1992—1995)
 Кара Мария Федоровна (2006-2009)
 Михаил Дарадур (2009-2011)
 Людмила Федотова ()
 Сергей Константинович Захария ()
 Степан Афанасьевич Варбан (1995—2005)
 Зинаида Николаевна Арикова (2010—2016)
 Сергей Константинович Захария (с 2016)

Факультеты 
 Аграрно-технологический факультет
 Факультет национальной культуры
 Экономический факультет
 Юридический факультет

Примечания

Ссылки 
 Сайт университета
 О КГУ 
 Подобные ссылки: 
 - Как создавался первый университет в Комрате http://proza.ru/2020/01/27/1733  
 - 30-летний юбилей КГУ отпраздновали в Гагаузии http://proza.ru/2021/02/11/1962  
 - Поздравляем всех! ГНУ-1 - КГУ исполняется 30 лет http://proza.ru/2021/02/11/464  
 - Гагаузскому Национальному университету 30 лет http://proza.ru/2021/02/10/771  
 - ГНУ, Президенты М. Снегур, В. Воронин и М. Санду http://proza.ru/2021/02/15/2011  
 - 2011-2021 Письмо Каракашу, первому НЕ-ректору КГУ http://proza.ru/2021/02/13/1680  
 - 30 лет исполняется газете Гагауз Ери в 2021 г http://proza.ru/2021/01/03/14  
 - Почему в Молдове уничтожили Гагаузский университет http://proza.ru/2020/01/27/908 
- В. Гайдаржи - Кто был первым ректором в КГУ? https://proza.ru/2021/07/16/607 

Университеты по алфавиту
Появились в 1991 году в Молдавии
Университеты Молдавии
Организации Комрата
Образование в Комрате